

Presentación previa 
La pareja colombiana Juan Sebastián Cabal y Robert Farah fueron los campeones defensores, pero decidieron no participar en esta edición.

El dúo formado por el chino Maoxin Gong y el taiwanés Hsien-yin Peng ganaron el título, derrotando a los taiwaneses Ti Chen y Liang-chi Huang por 6-3, 6-2.

Cabezas de serie 
 'Gong Maoxin /  Peng Hsien-yin (CAMPEONES)
 Chen Ti /  Huang Liang-chi (FINAL)
 Denys Molchanov /  Yang Tsung-hua (Primera ronda)
 Ryan Agar /  Jeevan Nedunchezhiyan (Primera ronda)

Cuadro

Enlaces externos 
 Cuadro principal

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Kaohsiung 2014